Zwetkowo () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Zwetkowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Zwetkowo (Kaliningrad, Gurjewsk, Dobrino), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Wulfshöfen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Zwetkowo (Kaliningrad, Gurjewsk, Nowomoskowskoje), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Bergau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Zwetkowo (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Zwetkowo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Zwetkowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Zwetkowo (Twer, Kalininski), Dorf im Kalininski rajon der Oblast Twer
 Zwetkowo (Twer, Udomelski), Dorf im Udomelski rajon der Oblast Twer
 Zwetkowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Zwetkowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Zwetkowo ist der russische Name folgender Orte in der Ukraine: Zwitkowe (Begriffsklärung)